Può essere riferito a:

Luigi Poggi, cardinale italiano
Luigi Poggi, velista italiano medaglia d'oro ai Giochi olimpici di 
Luigi Poggi, calciatore italiano